

Patronyme 

 Allan Hyde est un acteur danois né en 1989 ;
 Anne Hyde (1637-1671), première femme du roi Jacques II d'Angleterre ;
 Arthur M. Hyde (1877-1947), homme politique américain ;
 
 Ida Henrietta Hyde (1857- 1945), physiologiste américaine ;
 Johnny Hyde, imprésario hollywoodien connu pour avoir lancé la carrière de Marilyn Monroe ;
 James Hazen Hyde (1876-1959), homme d'affaires et mécène américain ;
 
 Orson Hyde (1805-1878), missionnaire mormon américain ;
 Sarah Hyde (fl. 1714-1750), imprimeuse et libraire irlandaise ;  
 Sophie Hyde (-), réalisatrice australienne ;  
 Stephen Hyde (1987-), coureur cycliste américain ;
 Wilfrid Hyde-White (1903-1991), acteur britannique.

Pseudonyme 

 Hyde, chanteur et acteur japonais né en 1969.

Personnages de fiction 

 Hyde, ou Mister Hyde, personnage du roman de Robert Louis Stevenson, L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde et des nombreuses œuvres qui en ont dérivé.
 Jackson Hyde, personnage fictif et second Aqualad de DC Comics.

Toponymes 

  aux États-Unis.
 Hyde, paroisse civile du Central Bedfordshire.
 Hyde, paroisse civile du Hampshire.
 Hyde (Grand Manchester).
 Abbaye de Hyde, ancienne abbaye bénédictine à Winchester, en Angleterre.
 Hyde, en Nouvelle-Zélande.
 Hyde Park, un des plus grands parcs de Londres. Voir aussi

Astronomie 
 (22857) Hyde : astéroïde.

Arts 

 Hyde, mini-album du boys band sud-coréen VIXX, sorti en 2013.
 Madame Hyde est un film français réalisé par Serge Bozon, sorti en 2018.